Столяро́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Столярова, Валентина Леонидовна (род. 1952) — российский химик, академик РАН (2022).
 Столярова, Дарья Леонидовна (Исаева; род. 1990) — российская волейболистка, чемпионка России и Европы, мастер спорта международного класса.
 Столярова, Екатерина Андреевна (род. 1988) — российская спортсменка (фристайл).
 Столярова, Ирина Владимировна (1932—2017) — советская и российская ученая-филолог, исследователь творчества Николая Лескова, профессор.
 Столярова, Лариса Гавриловна (1927—1997) — советский врач-невролог, профессор, основатель советской научной школы нейрореабилитации.
 Столярова, Любовь Викторовна (род. 1966) — российский историк-медиевист, профессор РГГУ.
 Столярова, Насима Калимовна (род. 1951) — депутат Госдумы II созыва от фракции КПРФ.
 Столярова, Нина Алексеевна (род. 1933) — советский спортивный стрелок, двукратная чемпионка мира в стрельбе из малокалиберного пистолета (1970, 1974), многократная чемпионка Европы и СССР.
 Столярова, Татьяна Александровна (род. 1984) — российская телеведущая.